Танко́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 140 км на південний захід від Діжона, 45 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 224 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 602,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Танкон на сайті французького Національного інституту географії
 Танкон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Танкон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Танкон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Танкон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара